Die Football League Second Division 1996/97 war die fünfte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 70. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde der FC Bury und daneben stiegen das zweitplatzierte Stockport County sowie nach Play-off-Erfolgen gegen den Luton Town und FC Brentford das sechstplatzierte Crewe Alexandra in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1997/98 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Grimsby Town, Oldham Athletic und Southend United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Rotherham United, Peterborough United, Shrewsbury Town und Notts County. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1997/98 der Viertligameister Wigan Athletic, die dahinter rangierenden FC Fulham und Carlisle United sowie der Play-off-Sieger Northampton Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1996-97 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1996/97
Fußballsaison 1996/97